Ерик Иванов е български футболист, полузащитник, състезател на Струмска слава (Радомир).

Биография 
Ерик Иванов израства в школата на Миньор (Перник) под ръководството на Слави Кирилов. В продължение на 2 години играе за тима на Струмска слава, като първия си гол отбелязва в мач срещу Чепинец. Преминава в тима на Сливнишки герой (Сливница) през декември 2012 година.

Източници 

Български футболисти
Футболисти на Миньор (Перник)
Футболисти на Сливнишки герой (Сливница)
Футболисти на Струмска слава (Радомир)